Molza est un nom propre italien et polonais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Francesco Maria Molza (1489-1544), poète latin et italien ;
 Tarquinia Molza (1542-1617), compositrice, musicienne, poétesse et naturaliste italienne.

Toponyme 

 Molza, village polonais de la voïvodie de Varmie-Mazurie, dans le powiat d'Ostróda.

Patronyme italien
Toponymie polonaise